

Гаррісбург — місто, штат Арканзас
 Гаррісбург — місто, штат Іллінойс
 Гаррісбург — місто, штат Нью-Йорк
 Гаррісбург — місто, штат Північна Кароліна
 Гаррісбург — місто, штат Орегон
 Гаррісбург — місто, штат Пенсільванія
 Гаррісбург — місто, штат Південна Дакота
 Гаррісбург — селище, штат Міссурі
 Гаррісбург — селище, штат Огайо
 Гаррісбург — переписна місцевість, штат Небраска

Див. також 
 Гаррісберг